Натуральне число 383
 383 рік до нашої ери
 383 рік нашої ери